Matang Pineung (Baktiya), een plaats in Indonesië
Matang Pineung (Darul Aman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing